Bernhardt är ett efternamn, som burits av bland andra:

 August Bernhardt
 Axel Helmer Bernhardt
 Curtis Bernhardt
 David Bernhardt
 Hans Bernhardt
 Sarah Bernhardt

Tyska efternamn